Grizzly (englisch für „gräulich“) steht für:
 Grizzlybär, nordamerikanische Braunbärenart
 Grizzly, amerikanischer Horrorfilm von William Girdler (1976)
 Grizzly II: Revenge, amerikanischer Horrorfilm und Fortsetzung des Films von William Girdler (1976), erst 2020 veröffentlicht 
 Grizzly (Kings Dominion), Holzachterbahn in Doswell, Virginia, USA
 Grizzly (Webserver), vom Java EE Server GlassFish verwendete Web-Serverschicht
 Grizzly (Band), deutsche Hardcore-Punk-Band

Weitere Verwendung:
 Grizzly Adams Wolfsburg, Wolfsburger Eishockeyclub
 Grizzly APC, kanadische Variante des Light Armored Vehicle-25
 Grizzlys Bad Nauheim, Inlinehockeyclub
 Yamaha Grizzly, Quad der Yamaha Corporation
 SA-17 Grizzly, Flugabwehrraketen-Typ des russischen Heeres
 Flugzeugtypen mit dem Zusatznamen Grizzly, siehe Beechcraft XA-38 und Beechcraft A-38
 Rufname der Prototypen des Airbus A400M
 ehemalige Bezeichnung des geschützten Radfahrzeuges GFF 4 von Krauss-Maffei Wegmann
 Pseudonym des belgischen Motorradrennfahrers Gilbert de Rudder (1911–1946)
 Hauptperson Grizzly Adams der TV-Serie Der Mann in den Bergen, siehe Der Mann in den Bergen (Fernsehserie)
 ehemaliger Name der Achterbahn Timber Terror
 großkalibrige Pistole der Firma L.A.R.
 den Originaltitel des US-amerikanischen Films Red Machine – Hunt or Be Hunted aus dem Jahr 2014
 Grizzly Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Grizzly Bear (Begriffsklärung)
 The Grizzlies